Rudná può riferirsi a diversi toponimi:

Rudná, città del distretto di Praha-západ, in Boemia Centrale 
Rudná, comune del distretto di Svitavy, nella regione di Pardubice  
Rudná pod Pradědem, comune del distretto di Bruntál, nella Moravia-Slesia

Rudná, distretto di Rožňava, nella regione di Košice